Эскадренные миноносцы типа «Гром» () — серия польских эскадренных миноносцев, которая начала строиться незадолго до начала Второй мировой войны. Всего было построено на верфях Великобритании два таких корабля под названиями «Гром» () и «Блыскавица» ( — «Молния»), ещё два («Оркан» и «Ураган») поляки не успели достроить.

Оба этих эсминца были построены по последнему слову корабельной техники и являлись лучшими кораблями ВМС Польши: две турбины Parsons позволяли эсминцам развивать скорость почти до 40 узлов, каждый из эсминцев был оснащён семью 120-мм мощными противокорабельными пушками и четырьмя 40-мм зенитными орудиями Bofors, а также восемью пулемётами Hotchkiss. Огромный запас глубинных бомб и морских мин позволял им успешно бороться с подлодками противника.

В годы Второй мировой войны оба судна воевали в составе КВМС Великобритании после разгрома Польши. «Гром» затонул в 1940 году во время Норвежской кампании, а «Блыскавица» прошла всю войну и после войны была возвращена Польше, став позднее кораблём-музеем.

Список кораблей

Литература 
 PEJČOCH, Ivo; NOVÁK, Zdeněk; HÁJEK, Tomáš. Válečné lodě 4. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0357-3.